Afrin – miasto w północnej Syrii.
 Afrin (rzeka) – dopływ rzeki Orontes leżący w Turcji i Syrii.
 Afrin (dystrykt) – jedna z 10 jednostek administracyjnych pierwszego rzędu muhafazy Aleppo w Syrii
 Afrin (Dżabal Siman) – wieś w Syrii.
 Afrin (poddystrykt) – jedna z 7 jednostek administracyjnych trzeciego rzędu dystryktu Afrin w muhafazie Aleppo w Syrii.

en:Afrin
fr:Afrin
hy:Աֆրին (այլ կիրառումներ)
it:Afrin
ka:აფრინი (მრავალმნიშვნელოვანი)
ko:아프린
nl:Afrin
ru:Африн (значения)
tr:Afrin (anlam ayrımı)
zh:阿夫林 (消歧义)